Не следует путать с Плохие девочки (плохие девчонки).
«Плохая девочка», «Плохая девчонка» может означать:

 Кинофильмы 
 Плохая девчонка — США, 1931.
 Испорченная девчонка — Япония, 1963.
 Плохая девочка — Франция, 2012.

 Музыка 
  — альбом (1990) Ла Тойи Джексон.
 Плохая девочка — песня (1993) Мадонны.
 Плохая девочка — песня (2008) группы «Винтаж» и Елены Кориковой.
  — песня (2008) группы .
  — песня (2009) Рианны.
  — песня (2011) группы Beast''.
 Плохая девочка — песня (2013) Аврил Лавин.

Прочее 
  — жанр комикс-искусства.

См. также 
 Роковая женщина
 Дева-воительница
 Девичья сила
 
 Девчонки со стволами — поджанр кинобоевиков.
  — поджанр фильмов-нуар.
  — повесть (2006) Марио Варгас Льоса.
 Плохие девочки
 
 Плохой мальчик
 Плохой парень